Геллерт Угорський (угор. Gellért, 23 квітня 980 — 24 вересня 1046) — італійський та угорський церковний діяч, католицький святий.
 Геллерт (гора)
 Геллерт Наталія Володимирівна — радянський і казахстанський політичний і громадський діяч. Депутат Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан (2007-2012).